Goryczkowa Przełęcz Świńska
 Goryczkowa Przełęcz nad Zakosy